Mig 21 peut faire référence à:
 MiG-21, un avion de combat 
 MiG-21 croates 
 Mig 21 (groupe), un groupe de rock